Гран-при Австралии 1994 года — шестнадцатый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года. Прошёл на трассе в Аделаиде, Австралия. Соревнования состоялись 13 ноября 1994 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:17,140
 Круги лидирования: 1-35 Михаэль Шумахер, 35-53 Найджел Мэнселл, 54-63 Герхард Бергер, 64-81 Найджел Мэнселл.
 Последняя победа (31) и поул-позишн (32) в карьере Найджела Мэнселла. Он победил в возрасте 41 год 97 дней, тем самым занял седьмое место за всю историю Формулы-1 в категории «Самые возрастные победители». После этого ни одному гонщику не удавалось победить в таком возрасте.
 Последняя гонка: Поль Бельмондо, Микеле Альборето, Кристиан Фиттипальди, Юрки Ярвилехто, Дэвид Брэбем, Франк Лагорс, Хидэки Нода.
 Последний старт команды Лотус, основанной Колином Чепменом. Через 18 лет, в сезоне 2012 года на старт вышла команда с тем же именем, но имеющая другого собственника — она происходит от бывшей заводской команды Рено.
 Последний старт команды Larrousse-Ford.
 Последний гран-при, в котором участвовало больше гонщиков, чем имелось позиций на стартовой решетке.
 Хилл и Шумахер приехали на гран-при с разницей в одно очко в пользу Михаэля, что гарантировало обоим гонщикам чемпионский титул в случае победы в гонке. На 36-м круге Михаэля Шумахер не справился с управлением и его понесло с трассы, но он, серьёзно зацепив отбойники, возвращается впереди Хилла со сломанной задней правой полуосью, на неуправляемой машине, блокирует его, однако Деймон, не зная о поломке немца, решает его атаковать в следующем повороте. Михаэль закрывает калитку и направляет свой автомобиль в соперника, тем самым не оставив Хиллу места на трассе, и спровоцировав столкновение. Benetton-Ford подпрыгнул, проехав на двух левых колесах, въехал в бетонный отбойник и окончательно остановился. Хилл отправился в боксы, с повреждённой передней левой подвеской, где и остался стоять. Сход британца, вне зависимости от результата Михаэля, гарантировал немцу его первый чемпионский титул.

Ссылки 
 
 
 
 О гонке на f1news.ru
 О гонке на championat.com

Гран-при Австралии
Скандалы в Формуле-1